Christina River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Christina River (Clearwater River), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Christina River (Delaware River), in Pennsylvania, Maryland und Delaware